Бока Лакантун има више значења:

 Бока Лакантун (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бока Лакантун (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику